Il teorema dell'assorbimento della sorgente consente, sotto opportune ipotesi (generatore che eroga corrente nel verso dei potenziali decrescenti), di sostituire un generatore controllato sia esso di tensione o di corrente, con un'impedenza. 

In particolare un generatore di corrente  controllato dalla caduta di tensione ai suoi capi  può essere sostituito nel circuito elettrico in esame da un'impedenza di valore:

Dove:
  è l'impedenza da sostituire
  è la tensione ai capi del generatore
  è la corrente del generatore

Generatore di corrente controllato in tensione
Nel caso si abbia un generatore di corrente controllato in tensione,I=Gm*V , e la corrente lo attraversa nel verso dei potenziali decrescenti, il generatore può essere sostituito da un'impedenza di valore :

Generatore di tensione controllato in corrente
Nel caso si ha un generatore di tensione controllato in corrente, V=Rm*I , e anche in questo caso la corrente lo attraversa nel verso dei potenziali decrescenti (dal + al -), esso può essere sostituito da un'impedenza di valore:

Voci correlate
Teoria dei circuiti

Assorbimento dal generatore
Teoria dei circuiti